Une des conjugaisons au présent du verbe tanguer.
Le tangue est un animal, un petit mammifère (Tenrec ecaudatus) originaire de Madagascar.
La tangue est une roche, un sédiment formé de sable calcaire et de vase.